'Ghislaine de Féligonde' est un cultivar de rosier grimpant obtenu en 1916 par le rosiériste orléanais Eugène Turbat. Cette rose est issue du grimpant multiflora 'Goldfinch' et a été présentée en 1916 à l'exposition annuelle de la roseraie de Bagatelle. Son nom est celui de l'épouse infirmière d'un officier français de la Grande Guerre, le comte de Féligonde, ami du futur maréchal Lyautey, qui resta étendu blessé entre les lignes ennemies au front et fut sauvé par elle. Facile à entretenir et à la floribondité remarquable, ce cultivar est fort répandu.

Description 
En buisson, ce rosier peut atteindre  de hauteur et  de largeur, et en grimpant 3 à  de hauteur. Ses petites fleurs musquées légèrement parfumées se présentent en bouquets de 6 à 12 roses de  de diamètre, en forme de pompons. Elles sont de couleur abricot avec la base des pétales jaune et blanchissent sous la chaleur. Par temps plus frais, elles tirent sur le rose. Ces couleurs exceptionnelles en font un rosier apprécié dans le monde entier par les amateurs de roses anciennes. Elles laissent à l'automne des petits fruits fort décoratifs.

'Ghislaine de Féligonde', dont la floraison est exubérante en mai-juin, est moyennement remontant après une pause d'été. Le feuillage de ce rosier peu épineux est vert clair. Ce cultivar résiste au froid, jusqu'à -23°.

Ascendance 
Selon le livre de Stirling Macoboy, The Ultimate Rose Book, son ascendance est la suivante :

Culture 

'Ghislaine de Féligonde' est très résistant aux maladies et son entretien est facile. Il a besoin de soleil pour donner une floraison abondante d'une multitude de pompons abricots. Il apprécie les sols frais, bien drainés et riches en matière organique. Il fait bel effet en étant palissé sur un mur, ou bien se conduit en buisson. Avant les gelées, il faut recouvrir son point de greffe d'une butte de terre ou de tourbe de mi-novembre à fin mars pour les régions froides. Il demande une taille en novembre et une taille de formation en mars, mais une taille trop sévère affecte la floraison.

Descendance
'Ghislaine de Féligonde' a donné naissance au rosier liane 'Stéphane Marie' (Dominique Croix, 2020) par croisement avec Rosa chinensis 'Sanguinea'.

Son sport 'Pink Ghislaine de Féligonde' a des fleurs rose pâle et blanches.

Distinctions 
Certificat de mérite de la roseraie de Bagatelle en 1916
Prix du Mérite de la Royal Horticultural Society

Notes et références

Bibliographie
Marie-Thérèse Haudebourg, Roses et Jardins  éd. Hachette, 1995-1998, page 190.

Liens externes 

Bulletin de l'Association des roses anciennes en France
'Ghislaine de Féligonde' sur le catalogue André Eve

Cultivar de rosier
Hybride de Rosa multiflora